Wano kan syfta på:

 Wano (moped) – ett mopedmärke

Geografi

Gabon 

 Ouano, vattendrag i Ngounié,

Indonesien 

 Desa Wano, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar